Ложный огонь может означать:

В кинематографе
Ложный огонь — фильм-вестерн режиссёра Джозефа Певни (1955)
Ложный огонь — фильм-драма режиссёра Аннетт Хэйвуд-Картер (1996)
Ложный огонь — фильм-драма (2012)